Grujugan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Grujugan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,61, long 109,27), 
 Desa Grujugan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 109,61), 
 Kecamatan Grujugan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Grujugan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar